Niemcy:
 Nordhofen – dzielnica gminy Deisenhausen w  kraju związkowym Bawaria, w powiecie Günzburg
 Nordhofen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Osoby:
 Eckhard Nordhofen – niemiecki filozof